Moussy puede referirse a: 

 Moussy, comuna francesa situada en Marne.
 Moussy, comuna francesa situada en Nièvre.
 Moussy, comuna francesa situada en Valle del Oise.
 Moussy, localidad del departamento General Obligado en la Provincia de Santa Fe, Argentina.